Zeilen (varen)
Zeilen (sterrenbeeld)
Zeilen (film), een film van Hattum Hoving uit 1963
Zeilen (tijdschrift), een Nederlands tijdschrift over zeilen

Zie ook
Zeil (doorverwijspagina)